Der Mannschaftswettbewerb im Tischtennis der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand vom 1. bis 6. August 2021 im Tōkyō Taiikukan statt.

Turnierverlauf

Ergebnisse

Spiel um die Bronzemedaille

Spiel um die Goldmedaille

Weblinks 
 Olympic Sports Table Tennis

Mannschaft Manner